Квалификационный турнир к чемпионатам мира по кёрлингу 2022 () проводился с 17 по 22 января 2022 года в городе Лохья (Финляндия) на арене «Kisakallio Sports Institute» для мужских и женских команд. Разыгрывались по две путёвки на  и . Квалификационный турнир к чемпионатам мира в таком формате проводился в 3-й раз.

В мужской и женской частях турнира принимали участие по 7 команд.

По результатам мужской части турнира на чемпионат мира квалифицированы команды России и Нидерландов. По результатам женской части турнира на чемпионат мира квалифицированы команды Дании и Норвегии.

Время начала матчей указано по UTC+2.

Официальный хештег турнира: #WQE2022 .

Мужчины

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 4 команды по итогам :
 
 
 
 
 две команды по итогам :
 
 
 одна команды от зоны Америки (по результатам квалификации от Американского континента):

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф
 Пары команд Нидерланды — Финляндия, Турция — Япония, имеющие одинаковое количество побед, ранжированы по результату личной встречи

Плей-офф 

Матч 1 (Qualification Game 1). 22 января, 9:00

Победитель квалифицирован на чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2022. Проигравший проходит в матч 2.

Матч 2 (Qualification Game 2). 22 января, 14:00

Победитель квалифицирован на чемпионат мира 2022.

Итоговая классификация

Женщины

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 4 команды по итогам :
 
 
 
 
 две команды по итогам :
 
 
 одна команды от зоны Америки (по результатам квалификации от Американского континента):

Составы команд 

Накануне начала турнира при сдаче ПЦР-тестов прибывшими командами трое из состава и персонала женской команды Чехии дали положительный тест на коронавирус COVID-19. Чехия могла заменить команду другой или снять команду с турнира, они предпочли снять команду с турнира, в итогах турнира для команды указано «DNS» (, «не стартовали»), во всех матчах команде зачитывается техническое поражение и команда занимает последнее место.

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф

Плей-офф 

Матч 1 (Qualification Game 1). 22 января, 9:00

Победитель квалифицирован на чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2022. Проигравший проходит в матч 2.

Матч 2 (Qualification Game 2). 22 января, 14:00

Победитель квалифицирован на чемпионат мира 2022.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира  на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Мужской турнир на сайте результатов и статистики WCF 
 Женский турнир на сайте результатов и статистики WCF 

Квалификация 2022
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лохье
Спорт в Финляндии в 2022 году
Январь 2022 года